Аліса в Задзеркаллі — дитяча книжка англійського математика й письменника Льюїса Керрола, написана в 1871.

 «Аліса в Задзеркаллі» — анімаційний фільм 1982 року студії Київнаукфільм, режисер — Єфрем Пружанський.

 Аліса в Задзеркаллі (фільм) — американський пригодницький фільм-фентезі 2016 року, знятий за мотивами однойменної книги Льюїса Керрола. Є продовженням «Аліси в Країні Чудес» (2010).